

Musica
 Montefiori Cocktail – duo musicale italiano

Persone
 Arianna Montefiori (1994) – attrice italiana
 Bruno Montefiori (1941-2021) – politico italiano
 Luigi Montefiori in arte George Eastman (1942) – attore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico italiano

Pagine correlate
 Montefiore